Waterloo – drugi album studyjny szwedzkiego zespołu ABBA. Krążek został wydany miesiąc po zwycięstwie w Konkursie Eurowzji i nosi tytuł taki sam jak piosenka laureatka. W 1988 roku, Waterloo zostało wydane na płycie CD.

Strona A:

Strona B:

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Abby
Albumy muzyczne wydane w roku 1974